«Англия!» () — немецкий фильм-драма 2000 года режиссёра Ахима фон Борриса. Премьера состоялась 30 июня 2000 года на Мюнхенском кинофестивале, в прокате фильм стартовал 30 августа 2001 года.

Сюжет 
Побывавший в зоне аварии Чернобыльской АЭС Валерий Сикорский смертельно болен. Свои последние дни он решает посвятить исполнению мечты — поездке в Англию. Вместе с собой он хочет взять друга Виктора, живущего в Берлине, но по прибытии в столицу Германии не находит его.

В ролях

Награды 
10 наград, 2 номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Германии